Seling ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Seling (1868–1939), deutscher Dirigent, Musikpädagoge und Komponist
 Günter Seling (1940–1962), Opfer der Berliner Mauer
 Helmut Seling (1921–2016), deutscher Kunsthistoriker und Kunsthändler
 Johann Matthias Seling (1792–1860), deutscher Theologe und Autor
 Konrad Seling (1878–1949), katholischer Geistlicher
 Matthias Seling (* 1969), österreichischer Kabarettist
 Paula Seling (* 1978), rumänische Sängerin

Siehe auch:

 Seeling
 Sehling
 Selling
 Selingen